Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2021 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn w ramach Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym 2021, która rozegrana została 19 września 2021 na liczącej ponad 43 kilometry trasie z Knokke-Heist do Brugii.

Uczestnicy

Reprezentacje

Lista startowa

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2021